

Водолазово — село, Абатський район, Тюменська область
 Водолазово — селище, Катайський район, Курганська область
 Водолазово — присілок, Катайський район, Курганська область